Derby Records ist der Name folgender Plattenlabel:

 Derby Records (1926), deutsches Label
 Derby Records (1949), US-amerikanisches Label
 Derby Records (SAR), US-amerikanisches Label, Sublabel von SAR Records (ab 1963)